D'innombrables Vie du Christ furent écrites du  à ce jour. Plusieurs œuvres, surtout du Moyen Âge latin et début de la Renaissance, sont connues comme Vita Christi même si leur titre, généralement très long, est différent. Ainsi:

 la Vita Iesu Christi Redemptoris nostri... de Ludolphe le Chartreux, au , Cet ouvrage est traduit sous le titre La Grande Vie de Jésus-Christ, et imprimé à la fin du .
 la Vita Christi d'Isabelle de Villena (1430-1490), publiée à Valence en 1497, connue en français sous le titre Femmes dans la vie du Christ.